Летний лагерь:
 Летний лагерь — место проведения сбора летом.
 Летний лагерь — место отдыха детей.
 Летний лагерь — место размещения скота летом.
 Летний лагерь — фильм.
 Летний лагерь — серия классических психологических экспериментов.